Томас де Грей, 6-й барон Уолсингем (; 1843—1919) — английский политик, игрок в крикет, охотник и -любитель. Член Королевского общества с 1887 года. Член (и дважды президент) Энтомологического общества Лондона.

Биография 
Родился в Лондоне, в семейном доме. Учился в Итоне, Тринити-колледже и Кэмбридже. Был членом парламента от Консервативной партии в 1865—1870, затем вошел в Палату Лордов. 30 августа 1888 года застрелил 1070 белых куропаток за один день.

Свою важную коллекцию бабочек вместе с библиотекой завещал Музею естественной истории.

Семья 
Трижды был женат, но наследника не оставил. Был отчимом Маргарет Дамер Доусон, которая стала филантропом и деятелем движения против вивисекции.

Крикет 
Играл (как T de Grey) в «высшей лиге» крикета с 1862 по 1866 год. Участвовал в нескольких знаменитых играх своего времени, например в матче Джентльмены против Игроков (1863).

Примечания

Ссылки 
 https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/hon-thomas-de-grey/index.html
 

Томас де Грей, 6-й барон Уолсингем
Члены парламента Соединённого королевства (1865—1868)
Члены парламента Соединённого королевства (1868—1874)
Президенты Королевского энтомологического общества Лондона